Акай Курбанович Муртазаев (1961, Муги, Акушинский район, ДАССР, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный, специалист в области магнетизма, вычислительной физики, физики фазовых переходов и критических явлений, член-корреспондент РАН (2008), доктор физико-математических наук, профессор. Директор ДФИЦ РАН с 2017 года.

Биография 
Родился 22 марта 1961 года. Уроженец с. Муги Акушинского района. По национальности —  даргинец.

Научная деятельность 

В 1983 году — окончил физический факультет Дагестанского государственного университета.

В 1999 году — защитил докторскую диссертацию на тему: «Исследование критических явлений в моделях реальных магнетиков методами вычислительной физики».

В 2008 году — избран членом-корреспондентом РАН.

С 1991 года — работает в Дагестанском научном центре РАН. 

С 2000 года — заведующий лабораторией вычислительной физики и физики фазовых переходов Института физики ДФИЦ РАН.

С 2002 года — профессор ДГУ.

С 2004 — 2014гг. заместитель председателя Президиума ДНЦ РАН.

С 2014 — 2017гг. — директор Института физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН.

С 2017 года  — заведующий кафедрой теоретической и вычислительной физики ДГУ.

С 2017 года — директор Дагестанского федерального исследовательского центра РАН.

Член клуба «1 июля».

Научная деятельность 

Специалист в области магнетизма, вычислительной физики, физики фазовых переходов и критических явлений. Ведет научные изыскания в области исследования фазовых переходов, критических и кроссоверных явлений в сложных спиновых решеточных системах методами вычислительной физики.

Впервые выполнил обобщение квантового метода Монте-Карло на случай учета многоспинового обмена и исследовал фазовые переходы первого рода. На основе современных алгоритмов метода Монте-Карло и теории конечно-размерного скейлинга рассчитал статические и динамические критические индексы моделей сложных реальных магнитных материалов, определил классы универсальности критического поведения магнитных сверхрешеток, магнитные и киральные критические параметры целого ряда  ряда моделей фрустрированных спиновых систем, установил классы универсальности их критического поведения; на основе данных численного эксперимента продемонстрировал справедливость принципа универсальности для наночастиц магнитных материалов; выдвинул и с помощью вычислительного эксперимента подтвердил гипотезу о 2-х режимном характере критического поведения трехмерной примесной модели Изинга с вмороженным беспорядком; установил особенности фазовых переходов и сценарии формирования классов универсальности критического поведения спиновых решеточных моделей в зависимости от концентрации немагнитных примесей.

Автор более 700 научных работ. В работах сформировано новое научное направление в физике конденсированного состояния и разработана единая методика комплексного исследования статических и динамических критических явлений в сложных спиновых решеточных системах на основе данных метода Монте-Карло.

В 1999 году организовал и возглавил лабораторию "Вычислительной физики и физики фазовых переходов" . Под его руководством защищены 9 кандидатских диссертаций. Организовал на базе Института физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН более 20 международных конференций и семинаров  по физике фазовых переходов и критических явлений. 

Научно-организационная деятельность
 член секции «Магнетизм» Научного совета РАН по физике конденсированных сред;
 член Английского физического общества;
 член научно-технического координационного Совета при правительстве РД;
эксперт РАН, РФФИ, РНФ, ВАК и Минобрнауки РФ;
 председатель ученого совета ДФИЦ РАН, член ученых советов Института физики ДФИЦ РАН, ДГУ и физического факультета ДГУ.

Награды 
 Лучший доктор наук РАН (Фонд содействия отечественной науке, 2004, 2005, 2006, 2007)
 Заслуженный деятель науки Республики Дагестан
Почетная грамота Минобрнауки РФ

Примечания

Ссылки 

Поиск - новости науки и техники. Акай Муртазаев: «Способны на большее» poisknews.ru
РГВК «Дагестан». 8 февраля – День науки. В студии программы «Подробности» -  Акай Муртазаев.
РГВК «Дагестан». Наука в Дагестане.
ННТ «Дагестан». Наша Кунацкая. Акай Муртазаев
 

Физики России
Выпускники физического факультета Дагестанского государственного университета
Сотрудники Дагестанского научного центра РАН
Заслуженные деятели науки Республики Дагестан